Tutemés (escultor)

Onomástica do Antigo Egito